Gąsewo ist ein polnischer Ortsname:

 Gąsewo (Banie Mazurskie), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Gassöwen, 1938 bis 1945 Heidenberg B, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Gąsewo (Bodzanów), Dorf im Powiat Płocki, Woiwodschaft Masowien